У́лица Акаде́мика Ча́зова — улица в районе Кунцево Западного административного округа города Москвы. Проходит от Рублёвского шоссе до МКАД.

Название 
Улица находится на территории бывшего села Черепково, где она называлась Колхо́зная у́лица. В 1960 году Черепково вошло в состав Москвы, улица вначале сохраняла своё название, а 29 апреля 1965 года из-за наличия Колхозной площади на Садовом кольце была переименована и получила название 3-я Черепко́вская улица (Пионерская, Центральная и Полевая улицы села Черепково, получившие названия соответственно 1-я, 2-я и 4-я Черепковские улицы, не сохранились).

31 января 2023 года улица получила современное название в честь академика Евгения Ивановича Чазова — советского и российского кардиолога, министра здравоохранения СССР.

Описание 
Улица Академика Чазова проходит от Рублёвского шоссе в месте ответвления от него Рублёво-Успенского шоссе на юго-запад до 59-го километра МКАД.

Примечательные здания и сооружения 
По нечётной стороне:
 15 — Национальный медицинский исследовательский центр кардиологии имени акадмика Е. И. Чазова.

Транспорт

Автобус 
 660: от МКАД до Рублёвского шоссе.
 798: от МКАД до середины улицы и обратно.
 816: от МКАД до середины улицы и обратно.

Метро 
 Станция метро «Крылатское» Арбатско-Покровской линии — восточнее улицы, на Осеннем бульваре.

Примечания 

Улицы Москвы, названные в честь людей